ECB –  Eiropas Centrālā banka,  European Central Bank,  Europæiske Centralbank,  Europese Centrale Bank,  Europeiska Centralbanken,  Europos centrinis bankas,  Európska centrálna banka,  Evropska centralna banka,  Evropská centrální banka – Banca centrale europea
 Electronic code book – modalità di funzionamento dei cifrari a blocchi 
 European Chemicals Bureau – ufficio che si occupava delle normative sui materiali pericolosi in seno all'Unione europea
 European Cultural Backbone – associazione di istituzioni culturali europee